Adams Township, Iowa kan syfta på:

* Adams Township, Dallas County, Iowa
 Adams Township, Delaware County, Iowa
 Adams Township, Keokuk County, Iowa
 Adams Township, Mahaska County, Iowa
 Adams Township, Wapello County, Iowa